Het ATP-toernooi van Cincinnati 2009 wordt van 17 tot en met 23 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden worden gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de buitenlucht. Een week eerder werd in Cincinnati het WTA-toernooi van Cincinnati 2009 gehouden. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

De enkelspel-titelverdediger bij het begin van het toernooi was Andy Murray; titelverdedigers in het dubbelspel waren de broers Bob en Mike Bryan.

Enkelspel 
Voor het toernooi begon trok Juan Martín del Potro zich terug. In de eerste ronde waren er opvallend veel nederlagen van de geplaatste spelers; Fernando González (10), Fernando Verdasco (11), Robin Söderling (12), Gaël Monfils (13) en Tommy Robredo (15) lagen er allemaal uit. Ook in de tweede ronde werden er weer veel geplaatste spelers uitgeschakeld, waaronder de nummer vijf Andy Roddick, de nummer 7 Jo-Wilfried Tsonga en Marin Čilić (14). Na de tweede ronde bleven alleen zeven van de 16 geplaatste spelers over.

In de derde ronde vloog Radek Štěpánek (16) eruit tegen titelverdediger Andy Murray. Ook verloor Nikolaj Davydenko van Gilles Simon, zo bleven er nog vijf geplaatste spelers over.

De kwartfinale verliep niet erg gunstig voor de Fransman Gilles Simon, die als 9e was geplaatst, maar in twee sets eruit vloog tegen Novak Đoković (4). Verder wonnen de nummers één, twee en drie van hun opponenten, alleen Andy Murray had enigszins de wind tegen, hij verloor namelijk als enige een set. In de halve finale verloor de titelverdediger van de nummer één-geplaatste, Roger Federer. Op dezelfde dag verloor ook al Rafael Nadal, tot voor kort de nummer twee op de ATP-ranglijst, van de Serviër Novak Đoković, die op de 4e positie staat.

Đoković verloor op zondag met 6-1 en 7-5 van de Roger Federer.

Geplaatste spelers 
De 8 hoogst geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers 
De 4 hoogst geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Finales

Externe links 
  Officiële website
  Profiel op de website van de ATP

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati